Алекса́ндр Влади́мирович Гудко́в () — российский актёр, юморист, телеведущий, шоумен, сценарист, видеоблогер. Участник и креативный директор проекта «Comedy Woman». Был капитаном команды КВН «Фёдор Двинятин». Участник творческого коллектива телепередачи «Вечерний Ургант».

Биография 
Александр Гудков родился 24 февраля 1983 года в Ступино Московской области. Окончил школу № 1 г. Ступино, Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского по специальности «Материаловедение». По собственному признанию, никогда не работал по специальности за исключением практики во время учёбы в вузе.

КВН 
Впервые попал в КВН в 1999 году, когда в его школе был организован турнир между 10-ми и 11-ми классами. Его игру за выпускников заметили, после чего он оказался в сборной Ступино. Играл за команды «Стихийное бедствие», «Семейка-2» вместе с сестрой Натальей. С командой «Фёдор Двинятин» стал бронзовым призёром Высшей лиги КВН 2009 года.

В 2011 году принимал участие в игре первой 1/8 Премьер-лиги КВН в составе команды «Сега Мега Драйв 16 бит», а также в 2012 году в первой 1/2 Премьер-лиге КВН в составе команды «Общага».

Периодически гастролирует с «Фёдором Двинятиным».

«Comedy Woman» 
Самостоятельную карьеру на телевидении начал в качестве одного из сценаристов юмористической программы «Comedy Woman» на ТНТ. Впоследствии принимал участие в нескольких номерах с Наталией Медведевой, коллегой по «Фёдору Двинятину», а с 63-го выпуска стал участвовать в номерах на постоянной основе.

С 17 апреля 2010 года по 20 февраля 2011 года был ведущим реалити-шоу «Смех в большом городе».

Первый канал 
В 2010—2013 годах был постоянным участником и соведущим популярных шоу «Первого канала» «Yesterday Live» («Рубрика о моде») и «Вечерний Ургант». В «Вечернем Урганте» Александр являлся голосом за кадром, соведущим Ивана Урганта за боковой стойкой (до 28 июня 2013 года, после его заменил сначала Александр Олейников, потом — Дмитрий Хрусталёв), различных музыкальных и разговорных рубрик: «Дамский клуб», «Клуб высокая талия», «Музыкальная студия Александра Гудкова», «Уроки самообороны от Бориса Тигра», во время олимпийских выпусков — «История зимних видов спорта на Руси» и другие). Благодаря «Музыкальной студии Александра Гудкова» раскрыл свой потенциал в качестве сценариста к музыкальным клипам российских звёзд и пародии на клипы различных исполнителей. В связке с участниками передачи работает в команде под названием «Быстрые лисы» (Fastfoxes).

Другие работы 
 «Смех в большом городе» — ведущий с 17 апреля 2010 года по 20 февраля 2011 года на СТС.
 «Незлобин и Гудков» (2010) — один из ведущих, соведущий — Александр Незлобин на телеканале «MTV Россия».
 «Женщина года Glamour 2013» — ведущий (с Иваном Ургантом на СТС).
 «Вот такое утро» на ТНТ (2014) — ведущий. Формат передачи считается не имеющим аналогов: ведущие обсуждают несерьёзные вещи с очень серьёзным видом и наоборот.
 С апреля по сентябрь 2020 года — ведущий юмористического шоу «Бой с гёрлс» на телеканале «Пятница!» (вместе с Екатериной Варнавой).
 «Cyberpunk 2077» — актёр русского дубляжа пистолета с искусственным интеллектом «Скиппи».
 С января 2021 года — ведущий телешоу «Ты — топ-модель» на ТНТ.

YouTube 
Один из главных действующих лиц видеоканала «Чикен Карри», выпускающего шоу «Comment Out» и «Лига плохих шуток» (2017—2018) — юмористические выпуски в формате «Dad Jokes». Юмористический поединок, в котором известные участники рассказывают друг другу плохие шутки. Выигрывает тот, кто меньше раз засмеётся.

Бизнес 
В сентябре 2013 года с Андреем Шубиным и Назимом Зейналовым открыл мужскую парикмахерскую «Boy Cut» на «Красном Октябре», а в мае 2014 — и вторую, на Маросейке.

Общественная позиция 
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину.

«Я узкий» и заявление в Генпрокуратуру 
30 августа 2022 года Гудков выложил на YouTube песню «Я узкий» — пародию на песню «Я русский» певца Shaman. На следующий день, Артур Шлыков, лидер Гражданского комитета России, написал заявление в прокуратуру, для «рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела в отношении российского шоумена Александра Владимировича Гудкова по статье 282 УК РФ», под предлогом, что «в названной пародии может быть умысел <…> унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам».

Против Гудкова началась такая кампания, будто он задел главную скрепу России сейчас.

Депутат Госдумы Сергей Соловьёв в связи с выходом пародии сказал, что «Против русского мира развернуты настоящие не только экономическая и политическая война, но и духовная, против русской культуры».

Журналист Илья Шепелин на ютуб-канале «Популярная политика» назвал критиков пародии «Я узкий» — «квасными патриотами» и «любителями оскорбиться чувствами». Также журналист обратил внимание, что пародию необоснованно восприняли «как издевательство над всем русским народом, а не над песенкой Шамана».

Музыкальный критик и журналист Отар Кушанашвили назвал пародию «Я узкий» несмешной: «это никчемушное и никакое чувство юмора». Музыкальный критик Евгений Бабичев также низко оценил пародию, назвав её ширпотребом и попыткой «словить хайп».

Литературный и музыкальный критик Ян Шенкман отмечает «… „Я узкий“. Онтологически оно восходит к двум источникам. Первый — расистская поговорка „русский в жопе узкий“ (действительно, отвратительная). И таким же отвратительным был бы клип Гудкова, если бы он смеялся над русскостью или патриотизмом. Но он смеется исключительно над идиотизмом. Это его профессия, на то он и комик. Второй источник — знаменитая фраза славянофила Достоевского „Широк <русский> человек, я бы сузил“. Интересно, как спустя полтора века ее разыграли в лицах: Shaman размахнулся вширь, Гудков сузил».

Фильмография

Актёрские работы

Дубляж

Озвучивание

Видеоклипы 
Гудков является креативным продюсером и сценаристом многих видеоклипов и музыкальных рубрик, в которых также снимается в эпизодических ролях. В основном, это часть выпусков телепередачи «Вечерний Ургант», но существуют и полноценные клипы к песням некоторых исполнителей:

Примечания

Ссылки 

 
 Александр Гудков на сайте Comedy Woman

Капитаны КВН
Игроки Высшей лиги КВН
Участники Comedy Woman
Выпускники МАТИ
Видеоблогеры России 
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Русская эмиграция четвёртой волны